John Hubbard kan syfta på bland andra: 

* John Hubbard (1794–1869), amerikansk politiker
John Henry Hubbard (1804–1872), amerikansk politiker
 John Hubbard, 1:e baron Addington (1805–1889), brittisk peer
 John Hubbard, 3:e baron Addington (1883–1966), brittisk peer